Lindenbrog ist der Familienname folgender Personen:

 Erpold Lindenbrog (1540–1616), deutscher Notar und Geschichtsschreiber
 Friedrich Lindenbrog (1573–1648), deutscher Philologe und Handschriftensammler
 Heinrich Lindenbrog (1570–1642), deutscher Philologe und Bibliothekar